

Nom propre 
Baq peut faire référence à :
 Baq, une divinité égyptienne de l'assemblée divine présidant à la  ;
 Baq, un village iranien.

Code 
BAQ peut faire référence à :
  ;
 Body Attitudes Questionnaire, un questionnaire qui mesure l'attitude d'une femme à l'égard de son corps.

baq peut faire référence à :
 basque, une langue, selon la norme ISO 639-2 (code des langues).